Patrick Paul François Xavier Marie Ghislain d'Udekem d'Acoz (Ukkel, 28 april 1936 - Ottignies-Louvain-la-Neuve, 25 september 2008) was een Belgische politicus en vader van de Belgische koningin Mathilde.

Levensloop
D'Udekem is de zoon van baron Charles Joseph Marie Ghislaine d'Udekem d'Acoz (1885-1968) en jkvr. Suzanne Marie Désirée Ghislaine Josephe van Outryve d'Ydewalle (1898-1983).
Patrick D'Udekem, uit een oud adellijk geslacht, bracht, samen met zijn twee oudere broers, Henri en Raoul, zijn jeugd door in Proven, deelgemeente van Poperinge, waar zijn vader burgemeester was. Na zijn studies voor landbouwkundige vestigde hij zich in 1958 in de provincie Luxemburg en werkte er in de bosbouw.

Hij trouwde op 1 september 1971 met de Poolse gravin Anne Marie Komorowska (° Białogard, 24 september 1946), dochter van graaf Léon-Michel Komorowski (1907-1992) en prinses Sophia Sapieha-Kodenska (1919-1997). In 1957 volgde zij haar ouders in ballingschap: het gezin verliet Polen en vestigde zich in Kivu (Congo-Kinshasa). Na hun terugkeer naar België werkte Anne Komorowska als verpleegster in een Brussels ziekenhuis.

Kinderen
Het echtpaar kreeg vijf kinderen:
 Mathilde gravin d'Udekem d'Acoz, is sinds 4 december 1999 gehuwd met Filip, koning der Belgen en is moeder van prinses Elisabeth, prins Gabriel, prins Emmanuel en prinses Eléonore.
 Jkvr. Marie-Alix d'Udekem d'Acoz (1974-1997); verongelukte samen met haar grootmoeder, prinses Sophia Maria Sapieha-Kodenska bij een auto-ongeluk in Herstal. Ze werd begraven op het kerkhof van Proven. Jaren later werd ze herbegraven in Lutrebois.
 Elisabeth gravin d'Udekem d'Acoz (1977), logopediste en doopmeter van prins Emmanuel; trouwde in 2006 met markies Alfonso Pallavicini (1964).
 Hélène gravin d'Udekem d'Acoz (1979), doopmeter van prinses Elisabeth; trouwde op 31 mei 2011 met Nicolas baron Janssen (1974), lid van de familie Janssen.
 Charles-Henri graaf d'Udekem d'Acoz (1985), dooppeter van prins Gabriël; trouwde op 3 september 2022 met Caroline Philipe. Hij is advocaat bij de balie van Brussel, gespecialiseerd in vastgoedrecht.

Het echtpaar woonde in het kasteel van Losange, een kasteel in Villers-la-Bonne-Eau, nabij Bastenaken, dat indertijd het toneel vormde voor de prinselijke verloving van kroonprins Umberto van Savoie en Marie-José van België.

D'Udekem d'Acoz was als politicus lid van de Parti Réformateur Libéral (PRL) en was de laatste burgemeester van Villers-la-Bonne-Eau tot aan een gemeentelijke herindeling in 1977. Vervolgens was hij raadslid in Bastenaken en was ook provincieraadslid. Verder was hij ook ere-reserveluitenant-kolonel bij de luchtmacht en consulair rechter bij de handelsrechtbank in Neufchâteau.

In 1999 werd hij bekend doordat zijn dochter Mathilde in december dat jaar met de Belgische kroonprins Filip trouwde. Na die gelegenheid werd hij door koning Albert tot graaf verheven. Hij trok zich toen terug uit de politiek.

D'Udekem d'Acoz kwam regelmatig in het nieuws vanwege processen over een erfeniskwestie tegen zijn oudere broers Raoul en Henri, waarbij in het openbaar verwijten over en weer werden geslingerd. Hij was het oneens over de verdeling van de erfenis na het overlijden van hun in 1983 overleden moeder. In 2004 kwam de zaak tegen zijn broer Henri, op dat moment burgemeester van Poperinge, voor de rechter. De kwestie betrof onder andere de waarde van schenkingen in de vorm van percelen. Patrick meende dat hij na taxatie van alle erfdelen niet evenredig was bedeeld. In oktober 2006 was de rechter het met hem eens.

In januari 2008 werd hij ernstig ziek en werd in maart met een onomkeerbare coma in het Erasmusziekenhuis in Anderlecht opgenomen. Ten tijde van zijn opname beviel in hetzelfde ziekenhuis prinses Mathilde van haar dochter, prinses Eléonore. Zijn toestand verbeterde daarna licht, maar herstel bleef uit. Hij was zijn spraakvermogen kwijt. Hij overleed op 25 september 2008 in het Centre Neurologique William Lennox in Ottignies.

De begrafenisplechtigheid op 30 september vond plaats in Bastenaken en werd bijgewoond door de Belgische koninklijke familie, prins Willem van Luxemburg en diens zussen prinses Margharita en prinses Marie-Astrid, Rodolphe de Limburg-Stirum, Senaatsvoorzitter Armand De Decker en ook couturier Edouard Vermeulen. Hij is begraven op het kerkhof van Lutrebois, bij zijn dochter Marie-Alix.

Onderscheidingen
 Commandeur in de Orde van Leopold II
 Officier in de Leopoldsorde
 Officier in de Kroonorde
 Ridder in de Orde van het Heilige Graf

Stamboom

Patrick d'Udekem d'Acoz
PRL-politicus
Burgemeester van een voormalige Waalse gemeente
Waals provinciaal politicus